Традескант () — английская фамилия. Известные носители:
 Традескант, Джон (младший) (1608-1662) — английский натуралист, ботаник и садовод.
 Традескант, Джон (старший) (ок. 1570—1638) — английский натуралист, садовод, ботаник и путешественник; коллекционер редкостей.